Alvise Pisani (1664–1741), le 114 doge de Venise élu en 1735.
 
 Anne-Marie Pisani (1961-), comédienne française.
 Bartolomeo Pisani (1811-1876), compositeur italien.
 Bernard Pisani (1945-), comédien français.
 Camille Ferri-Pisani (1819-1893), général français.
 Domenico Pisani, noble vénitien, seigneur de l'île égéenne de Santorin.
 Joseph Pisani de la Gaude (1743-1826), prélat français, évêque de Namur.
 Edgard Pisani (1918-2016), haut fonctionnaire et homme politique français.
 Eduardo Pisani (1964-), chanteur italien.
 Emmanuel Pisani (1972-), dominicain et islamologue français.
 Felix Pisani (1831-1920), chimiste français.
 Fernando Pisani (1976-), joueur de hockey sur glace.
 Francesco Pisani (1474-1570), cardinal italien.
 Francis Pisani (1942-), journaliste et écrivain français.
 Gérard Pisani (1941-), chanteur et saxophoniste français.
 Giovanni Battista Pisani (1601-?), mathématicien génois.
 Giulio-Enrico Pisani (1943-), écrivain luxembourgeois.
 Giuseppe Pisani (1757-1839), sculpteur néoclassique italien.
 Jean Pisani-Ferry (1951-), économiste français.
 Luigi Pisani (1522-1570), cardinal italien.
 bienheureuse Maria Adeodata Pisani (1806-1855), abbesse bénédictine maltaise.
 Niccolò Pisani (1324-1380), amiral vénitien.
 Paul Pisani (1852-1933), chanoine français.
 Paul Félix Ferri-Pisani (1770-1846), homme politique corse.
 Pierre Ferri-Pisani (1901-1963), Homme politique et syndicaliste français.
  (1871-1960), prélat italien.
 Remo Pisani (1919-2004), acteur américain.
 Sandra Pisani (1959-2022), joueuse australienne de hockey sur gazon.
 Vettor Pisani (1324-1380), amiral vénitien.

Familles 
 Pisani est une famille patricienne de Venise.
 Pisani est également le patronyme d'une dynastie de drogmans.

Toponymie 

 Boara Pisani est une commune italienne de la province de Padoue dans la région Vénétie en Italie.
 La Villa Pisani est une villa d'Andrea Palladio sise à Bagnolo.
 La Villa Pisani est une maison patricienne de Montagnana.
 Le Monte pisano, connu aussi sous la forme plurielle des Monti Pisani, est un massif montagneux italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien
Homonymie de patronyme maltais
Homonymie de monument
Toponymie italienne